Santenay kan syfta på:
 Santenay, Côte-d'Or
 Santenay, Loir-et-Cher